Энрике Батис Кэмпбелл (; род. 4 мая 1942, Мехико) — мексиканский пианист и дирижёр.

Начал заниматься музыкой в восьмилетнем возрасте у Франсиско Ахеа. Учился в Южном методистском университете в Далласе у Дьёрдя Шандора, затем в Джульярдской школе у Адели Маркус. В 1967—1970 гг. совершенствовал своё мастерство в Польше под руководством Збигнева Джевецкого (фортепиано) и Станислава Вислоцкого (дирижирование), одновременно гастролируя по Европе и участвуя в ведущих европейских пианистических конкурсах.

Вернувшись в Мексику, в 1971 г. Батис стал первым руководителем новосозданного Симфонического оркестра штата Мехико, который и возглавляет до сих пор — с перерывом в 1983—1989 гг., когда он был главным дирижёром другого коллектива, Филармонического оркестра Мехико. С 1984 г. он также много выступал и записывался с британским Королевским филармоническим оркестром в качестве приглашённого дирижёра.

В общей сложности Батисом осуществлено около 150 записей. Высоких оценок и различных наград удостоены записи «Послеполуденного отдыха фавна» Клода Дебюсси (1984), Третьей симфонии Камиля Сен-Санса (1984), сюиты из балеты Игоря Стравинского «Петрушка» (1986), Симфонических танцев и поэмы «Остров мёртвых» Сергея Рахманинова (1992). За первую цифровую запись «Бразильских бахиан» Эйтора Вилла-Лобоса правительство Бразилии в 1986 г. наградило Батиса медалью. С Симфоническим оркестром штата Мехико он осуществил записи всех симфоний Бетховена, Шумана, Брамса и Чайковского, всех оркестровых сочинений Жоржа Бизе и Хоакина Родриго.

В 1965—1983 гг. был женат на пианистке Эве Марии Сук. Сын — мексиканский финансист Энрике Эухенио Батис Сук.

Пианисты Мексики
Дирижёры Мексики
Академические музыканты Мексики
Родившиеся в 1942 году
Родившиеся 4 мая
Родившиеся в Мехико
Персоналии по алфавиту
Выпускники Южного методистского университета